Stephan Eberharter (Brixlegg, 24. ožujka 1969.) je bivši austrijski alpski skijaš, pobjednik je u ukupnomu poretku Svjetskog kupa 2002. i 2003.

Osvojeni kristalni globusi

Pobjede u Svjetskom kupu 
29 pobjeda (18 spustu, 6 superveleslalomu, 5 veleslalomu)

Vanjske poveznice 
 Fis retultati  - Stephana Eberhartera

 Austrijski alpski skijaši
 Olimpijski pobjednici u alpskom skijanju
 Svjetski prvaci u alpskom skijanju